Bluefield (Virgínia Ocidental)
 Bluefield (Virgínia)

Desambiguações de topônimos